Minville ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Minville, französischer Schwimmtrainer
 Esdras Minville (1896–1975), kanadischer Ökonom